

Cinema
Satyricon – film diretto da Gian Luigi Polidoro (1969)
Fellini Satyricon – film diretto da Federico Fellini (1969)

Editoria
Satyricon – rivista satirica

Letteratura
Il Satyricon – classico della letteratura latina scritto da Petronio

Musica
Satyricon – gruppo black metal norvegese
Satyricon – album del gruppo omonimo del 2013
Satyricon – album dei Meat Beat Manifesto del 1992
 Satyricon – album dei Materdeadel 2011
 Satyricon – opera lirica di Bruno Maderna

Televisione
Satyricon – programma televisivo di Daniele Luttazzi (2001)